Оанча () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Оанча () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Оанча.
 Оанча () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Роману.